Biterolf steht für:
 Biterolf (Dichter) (13. Jh.), deutscher Dichter
 Biterolf (literarische Figur), Held einer mittelalterlichen Dichtung
 Biterolf und Dietleib, Kurztitel einer mittelalterlichen Heldendichtung